Lilla Utterträsket kan syfta på:
Lilla Utterträsket (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,61 ha)
Lilla Utterträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5 ha)

Se även
Utterträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn